Skull Records war ein deutsches Rechtsrock-Label mit Sitz in Bad Überkingen, Baden-Württemberg, das von 1991 bis 1994 existierte. Später erwarb Rock-O-Rama die Rechte an den alten Alben des Labels und veröffentlichte Neuauflagen.

Labelgeschichte 
Skull Records wurde 1991 von den Brüdern Oliver und Roland Schaffelhuber für den boomenden Rechtsrock-Markt in Deutschland gegründet. Das Label nahm namhafte Bands wie Kraftschlag und English Rose unter Vertrag. Kurz nach den ersten Veröffentlichungen mehrten sich Stimmen, die dem Label vorwarfen, die Bands auszubeuten. So sollen einige Bands nur einige wenige Frei-CDs bekommen haben. Auch Kunden des Labels beschwerten sich über hohe Preise für qualitativ minderwertige Bootlegs und nicht gelieferte Waren.

Das Ende für die Plattenfirma kam, als die beiden Brüder wegen der ersten Kraftschlag-CD Trotz Verbot nicht tot zu 300 Arbeitsstunden und einer Geldstrafe von 25.000 DM verurteilt wurden. Ein gescheitertes Comeback versuchten die beiden Brüder 1997 mit den Plattenfirmen „Streetrock“ und „New Master Records“.

Die Rechte an einigen alten Skull-Records-Veröffentlichungen wurden von Rock-O-Rama aufgekauft, die ab 1995 unter diesem Label auch eigene Veröffentlichungen anboten. Das OLG Köln stellte mit Urteil vom 3. September 1999 (Az.: 6 U 3/99) jedoch rechtskräftig fest, dass die Brüder Schaffelhuber nie Inhaber der Nutzungsrechte an den Aufnahmen der Band Drom waren und in dessen Folge Rock-O-Rama auch keine Rechte daran erworben hat. Indizierte Alben wurden nicht neu aufgelegt, jedoch einige Alben um die Lieder, die als Indizierungsgrundlage dienten, gekürzt und unter anderem Namen veröffentlicht.

Diskografie

Rock-O-Rama-Neuauflagen

Weblinks

Einzelnachweise 

Label für rechtsextreme Musik
Independent-Label
Musiklabel (Baden-Württemberg)
Bad Überkingen
Gegründet 1991
Aufgelöst 1994
Ehemaliges Unternehmen (Landkreis Göppingen)